156 км, 156-й киломе́тр — топоним в России и Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Каза́рма 156 км — упразднённый посёлок сельского типа в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

Россия 
 156 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Новосибирская область). Код 860545
 156 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 226746
 156 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 185258
 156 км — остановочный пункт, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 063620
  156 км (платформа, Северная железная дорога) — пассажирская платформа, Северная железная дорога (Владимирская область). Код 318613
 156 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога (Ямало-Ненецкий автономный округ). Код 288649
 156 км — разъезд, Юго-Восточная железная дорога (Курская область). Код 595522

Украина 
 156 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 452047